Эдуа́рд Бара́нов:
 Баранов, Эдуард Трофимович (1811—1884) — граф, генерал-адъютант, член Государственного совета.
 Баранов, Эдуард Филаретович (род. 1939) — советский и российский экономист-математик.